

Geografia 
 Santa María Cortijo – comune messicano nello stato di Oaxaca

Persone 
 Carla Cortijo – ex cestista portoricana
 Miguel Cortijo – ex cestista argentino

Altro 
 Virgen del Cortijo – stazione della rete tranviaria di Madrid